Туга́нова — женская форма осетинской и адыгской фамилии .

 Известные носительницы 
 Туганова, Дзерасса Михайловна (1929—2020) — советская осетинская и российская цирковая артистка, наездница, дрессировщица и педагог.
 Туганова, Ольга Эрастовна (род. 1921) — советский и российский ученый-американист.